Эрре́ра () — испанская фамилия. Известные носители:

 Эррера, Альфонсо (род. 1983) — мексиканский актёр и певец.
 Эррера, Андер (род. 1989) — испанский футболист.
 Эррера, Армандо (1931—2020) — мексиканский баскетболист.
 Эррера, Артуро (род. 1959) — немецкий художник.
 Эррера, Джин (род. 1990) — американский боец ММА.
 Эррера, Джонни (род. 1981) — чилийский футболист.
 Эррера, Дионисио (1781—1850) — центральноамериканский государственный деятель, президент Гондураса и Никарагуа.
 Эррера, Дэнни (род. 1970) — американский барабанщик.
 Эррера, Игнасио (род. 1987) — чилийский футболист.
 Эррера, Ирисберто (род. 1968) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Эррера, Карл (род. 1966) — венесуэльский баскетболист, двукратный чемпион НБА.
 Эррера, Карлос (род. 1957) — испанский журналист.
 Эррера, Кармен (1915—2022) — кубинско-американская художница.
 Эррера, Каролина (род. 1939) — мексиканско-американский дизайнер.
 Эррера, Лео-Авраам (1858—1905) — бельгийский ботаник, профессор Брюссельского университета.
 
 Эррера, Мартин (род. 1970) — аргентинский футболист.
 Эррера, Маурисио (род. 1980) — американский боксёр-профессионал.
 Эррера, Мигель Анхель (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Эррера, Мигель (род. 1968) — мексиканский футболист, тренер.
 Эррера, Пабло (род. 1987) — коста-риканский футболист.
 Эррера, Рафаэла (1742—1805) — национальная героиня Никарагуа, организовавшая защиту устья реки Сан-Хуан от англичан в 1762 году.
 Эррера, Рэймонд (род. 1972) — американский музыкант и предприниматель.
 Эррера, Серхио (род. 1981) — колумбийский футболист.
 Эррера, Томас (1804—1854) — колумбийский военный и государственный деятель.
 Эррера, Фернандо де (1534—1597) — испанский поэт.
 
 Эррера, Хорхе — фронтмен и вокалист панк-рок группы «The Casualties».
 Эррера, Хосе (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Эррера, Хосе Карлос (род. 1986) — мексиканский легкоатлет, спринтер.
 Эррера, Хосе Оскар (род. 1965) — уругвайский футболист.
 Эррера, Хосе Хоакин де (1792—1854) — мексиканский политик, президент страны.
 Эррера, Химена (род. 1979) — мексиканская актриса боливийского происхождения.
 Эррера, Хосе де ла Пас (1940—2021) — гондурасский футбольный тренер.
 Эррера, Хуан де (1530—1597) — мастер испанского ренессанса, создатель стиля «эрререско».
 Эррера, Хуан (род. 1958) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Эррера, Чус (1938—1962) — испанский футболист.
 Эррера, Эдуардо (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Эррера, Эктор (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Эррера, Эладио (1930—2014) — аргентинский боксёр.
 Эррера, Эленио (1910—1997) — французский футболист и футбольный тренер.
 Эррера, Эмануэль (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Эррера, Эриберто (1926—1996) — парагвайский и испанский футболист и футбольный тренер
 Эррера, Эрон (род. 1997) — американский футболист.
 Эррера, Янхель (род. 1998) — венесуэльский футболист.

Составные фамилии 
 Алонсо Эррера, Анхель — испанский футболист и футбольный тренер.
 Коген Эррера, Авраам (1570(?)—1635) — испанский каббалист.
 Лакалье де Эррера, Луис Альберто (род. 1941) — уругвайский адвокат и политик, занимавший должность президента Уругвая с 1990 по 1995 год.
 Олайя Эррера, Энрике (1880—1937) — президент Колумбии (1930-1934).
 Регаладо Эррера, Эктор Антонио — сальвадорский ультраправый активист, сподвижник майора д’Обюссона.
 Шарпантье Эррера, Эдуардо (1904—1990) — панамский флейтист, композитор и музыковед.
 Эррера Аранго, Луис Фернандо (род. 1962) — колумбийский футболист.
 Эррера Вера, Анхель (род. 1957) — кубинский боксёр-любитель, двукратный олимпийский чемпион.
 Эррера де ла Фуэнте, Луис (1916—2014) — мексиканский дирижёр и композитор.
 Эррера Кампинс, Луис Антонио (1925—2007) — венесуэльский политический деятель, президент страны в 1979—1984 годах.
 Эррера Орья, Анхель (1886—1968) — испанский кардинал.
 Эррера-и-Луна, Карлос (1856—1930) — президент Гватемалы (1920—1921).
 Эррера-и-Обес, Хулио (1841—1912) — президент Уругвая (1890—1894).
 Эррера-и-Рейссиг, Хулио (1875—1910) — уругвайский поэт, драматург, прозаик, эссеист, основоположник модернизма в национальной поэзии Уругвая.
 Франсиско Малеспин Эррера (1806—1846) — Президент Сальвадора (1844—1845).

Топонимы 
 Эррера — провинция Панамы.
 Эррера — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.

Составные названия 
 Касонес-де-Эррера — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Ла-Эррера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Текали-де-Эррера — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Эррера-де-Алькантара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Эррера-де-Вальдеканьяс — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эррера-де-лос-Наваррос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Эррера-де-Писуэрга — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эррера-де-Сория — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эррера-дель-Дуке — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.

См. также 
 Мартин де Эррера-и-де-ла-Иглесия, Хосе Мария (1835—1922) — испанский кардинал.